Gregory Vaydik (né le  à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Joueur sélectionné au premier tour autant dans l'Association mondiale de hockey que dans la Ligue nationale de hockey en 1975. Il ne joue que cinq parties dans la LNH avec les Black Hawks de Chicago. Il évolue majoritairement dans la Ligue américaine de hockey ainsi que dans la Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1972-1973 ||Tigers de Medicine Hat ||WCHL ||38 ||5 ||3 ||8 ||6 ||17 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1973-1974 ||Tigers de Medicine Hat ||WCHL ||68 ||33 ||41 ||74 ||24 ||6 ||4 ||4 ||8 ||7
|-
|1974-1975 ||Tigers de Medicine Hat ||WCHL ||61 ||55 ||51 ||106 ||37 ||5 ||4 ||7 ||11 ||4
|- 
|1975-1976 ||Blackhawks de Dallas ||LCH ||17 ||5 ||5 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 ||Blackhawks de Dallas ||LCH ||68 ||29 ||32 ||61 ||10 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|- 
|1976-1977 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 ||Blackhawks de Dallas ||LCH ||73 ||26 ||18 ||44 ||8 ||13 ||3 ||3 ||6 ||4
|- 
|1978-1979 ||Americans de Rochester ||LAH ||80 ||16 ||25 ||41 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1979-1980 ||Hawks du Nouveau-Brunswick ||LAH ||60 ||12 ||19 ||31 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 ||Blackhawks de Dallas ||LCH ||26 ||6 ||5 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 ||Blackhawks de Dallas ||LCH ||65 ||20 ||30 ||50 ||20 ||16 ||3 ||6 ||9 ||8

| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1955
Naissance à Yellowknife
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Black Hawks de Dallas
Attaquant de hockey sur glace